Man’s Myth — четвёртый студийный альбом группы Twiztid, выпущенный 28 июня 2005 года, является первой частью двойного альбома Man’s Myth/Mutant, вышел на месяц раньше второй части, Mutant (Vol. 2).

Об альбоме 
В своём отзыве на альбом рецензент Allmusic Дэвид Джеффрис писал, что «в то время как альбом не имеет гостевого участия E-40 или Bushwick Bill, как на The Green Book 2003 года, он достигает дальнейшего предела от мусора из Psychopathic Records, и по сравнению с предыдущими релизами Twiztid, альбом наполнен более лирическими темами».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Twiztid
Альбомы Psychopathic Records